Лада Ока 2 (ВАЗ-1121) — проект микроавтомобиля класса А, преемника модели «Ока».

История создания 
Первый вариант «Оки-2» (ВАЗ-1901), выполненный в стиле биодизайна, был продемонстрирован в 1998 г. на Московском международном мотор-шоу. Однако дальше выставочного макета дело не пошло.

Второй вариант «Оки-2» (ВАЗ-1121) в виде ходового макета ВАЗ продемонстрировал в 2003 году на Московском международном автосалоне. Образец был выполнен в люксовой модификации: четырёхцилиндровый двигатель ВАЗ-2111, колёса с шинами 175/70R14, электростеклоподъёмники, электроблокировка замков дверей, электроприводы наружных зеркал. Подразумевалась и бюджетная версия с двухцилиндровым мотором ВАЗ-1111, оснащённым системой впрыска, а также вариант с двигателем МеМЗ и даже 16-клапанник ВАЗ. В 2005 году для испытаний было изготовлено 4 опытных образца «Оки-2».

Перспективы проекта 
В 2004 году были объявлены планы производства с 2006 года по 90—100 тыс. автомобилей в год при цене не выше 5000 долларов США. Были произведены 10 автомобилей, с начала 2005 г. до 2007 г. проводились испытания ходовых образцов. По словам президента «Автоваза» В. Каданникова выпуск «Оки-2» первоначально предполагался на второй нитке главного конвейера ВАЗ взамен «классики», но данные планы не были реализованы даже в первом приближении. В дальнейшем, в связи с отсутствием на ВАЗ мощностей для производства малолитражных автомобилей, а также с проблемами финансового характера, проект «Ока-2» фактически был закрыт, хотя некоторые сторонние структуры и интересовались возможностью производства данного мини-автомобиля на своих мощностях. Провалились попытки организации производства на заводах КамАЗ и СеАЗ; в 2007 году Ю. Лужков предлагал загрузить выпуском автомобиля «Ока-2» простаивающие мощности предприятия АМО ЗИЛ, но и эти планы не дошли даже до стадии бизнес-проекта.

Галерея

См. также 
 Кама-1

Примечания 

Нереализованные проекты автомобилей